Signatur ( „Zeichen“) steht für:

 Signatur, Synonym der handschriftlichen Unterschrift
 Signatur (Kunst), Urheberangabe eines Künstlers auf seinem Werk

E-Mails und EDV:
 Signatur (E-Mails und Postings), Textabschnitt zum Absender
 Signatur (E-Mails im Geschäftsverkehr), Textabschnitt zum Absender, für den im Geschäftsverkehr gesetzliche Vorschriften gelten
 Signatur (Programmierung), Definition einer Methode oder Prozedur, bestehend aus Methodenname und Parametern

Kennzeichen im Druckwesen:
 Signatur (Satz), eine Kerbe als Hilfsmarkierung an einer Drucktype

Kennzeichen in anderen Bereichen:
 Signatur (Dokumentation), im Bibliotheks- und Archivwesen eine Standortbezeichnung
 Signatur (Kartografie), Zeichen auf Karten zur Angabe von Art und Lage von Objekten

Mathematik:
 Signatur (Lineare Algebra), eine Invariante einer Bilinearform
 Signatur (Knotentheorie), eine Knoteninvariante
 Signatur (Modelltheorie), eine Menge von Relationssymbolen zusammen mit einer Stelligkeitsfunktion
 Signatur (Topologie), eine Invariante von Mannigfaltigkeiten

Siehe auch:
 Apostolische Signatur
 Bogensignatur
 Digitale Signatur
 Elektronische Signatur
 Münz- und Medaillensignatur
 Signaturenlehre
 Signature (Begriffsklärung)
 Virensignatur